Мегато́нна (сокращённо Мт), в зависимости от контекста, может означать:
 Единицу измерения массы равную 106 тонн или 109 кг. 
 Единицу измерения энергии, равную 4,184×1015 Дж. Определяется как количество энергии, выделяющееся при детонации 1 млн тонн тринитротолуола (ТНТ). См. Тротиловый эквивалент.

См. также 
 Тротиловый эквивалент
 Килотонна
 Гигатонна